Rakitovec (Koper), een plaats in de Sloveense gemeente Koper
 Rakitovec (Kroatië), een plaats in Kroatië
 Rakitovec (Šentjur), een plaats in de Sloveense gemeente Šentjur